Okręty podwodne typu Diane – nazwa dwóch typów okrętów podwodnych Marine nationale:
 Okręty podwodne typu Diane (1912) – typ okrętu podwodnego z okresu I wojny światowej
 Okręty podwodne typu Diane (1926) – typ okrętu podwodnego z okresu międzywojennego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów